The Australasian Championships 1907 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1907 roku w dniach 18–24 sierpnia, na kortach Milton Courts w Brisbane.

Była to 3-cia edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1907 w tenisie ziemnym